Emperador Fushimi del Japó
 Fushimi (Kyoto), districte de la ciutat de Kyoto.
 Fushimi (cognom), cognom Japones
 Fushimi-no-miya, branca de la família imperial japonesa.

Pàgines de desambiguació